Hierba topera puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta Euphorbia characias.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia lathyris.